Samsung Межконтинентальный кубок по пляжному футболу 2012 года () — второй розыгрыш этого турнира по пляжному футболу. С 30 октября по 3 ноября 2012 года 8 ведущих национальных сборных из 6 конфедераций принимали участие в борьбе за трофей на арене в Дубае.

Участвующие команды

Жеребьевка и расписание 
9 октября 2012 года была проведена жеребьевка, на которой восемь команд разделили на две группы по четыре команды. Расписание игр было определённо 11 октября 2012 года.

Групповая стадия 
Для всех матчей указано местное время в Дубае, (UTC+4)

Группа A

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Награды

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на beachsoccerrussia.ru
 Beach Soccer Worldwide
 2012 Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup Review
 Результаты матчей и календарь Межконтинентального кубка 2012

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
Спорт в ОАЭ в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Дубае
Октябрь 2012 года
Ноябрь 2012 года
Международные соревнования по футболу в ОАЭ